Push steht für:

 ein Pseudonym von Mike Dierickx (* 1973), belgischer DJ
 Push (Spiel), ein Brettspiel
 ein spezieller Schlag im Golfsport, siehe Golfschlag #Flugbahnen
 Push (Album), ein Album des deutschen Rappers Afrob aus dem Jahr 2014
 Push (Film), kanadisch-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Push (Oper), Oper von Howard Moody aus dem Jahr 2016
 ein Boulevardmagazin von Sat.1, siehe Das Sat.1-Magazin
 Push-Entwicklung, eine spezielle Art der Filmentwicklung
 Push-Medien, ein vom Sender gesteuerter Informationsfluss
 Push-Model, ein Entwurfsmuster zur Datenübertragung
 WAP-Push, ein Distributionssystem von Inhalten zu einem Mobilgerät

PUSH steht für:
 Public Understanding of Science and Humanities, verständliche Wissensvermittlung

La Push steht für:
 La Push (Washington), gemeindefreie Siedlung im Clallam County, US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Push-Pull-Strategie
 Pusch
 Pusher
 Bush

Abkürzung